Коло́нь (, ) — кантон во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи, департамент Жер. Входит в состав округа Ош.

Код INSEE кантона — 3205. Всего в кантон Колонь входят 13 коммун, из них главной коммуной является Колонь.

Население 
Население кантона на 2012 год составляло 3768 человек.

Коммуны кантона

Примечания

Ссылки 
 Кантон Колонь на сайте INSEE
 Население коммун департамента Жер на сайте INSEE

Кантоны департамента Жер